Apollon bezeichnet:

 Apollon, eine altgriechische Gottheit
 Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft, eine private Hochschule in Bremen
 den zeitweisen Namen der Empress of Canada (Schiff, 1961)

Siehe auch:
 Apollo